Тамбо́в:

 Тамбов — город в России, административный центр Тамбовской области.
 «Тамбов» — филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в Тамбове, Тамбовская область.
 «Тамбов» — российский футбольный клуб из города Тамбова.
 «Тамбов» — российский хоккейный клуб из города Тамбова.
 «Тамбов FM» — одна из радиостанций Тамбовской области.

Фамилия 
 Тамбов, Владимир Александрович (1949—?) — генеральный директор Лианозовского молочного комбината (1989—1997).